

Geografia 
 Keyser – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Mineral nello Stato della Virginia Occidentale

Persone 
 Abraham Keyser (1603-1652) – giurista e diplomatico tedesco
 Agnes Keyser (1869-1941) – cortigiana inglese
 Cassius Jackson Keyser (1862-1947) – matematico statunitense 
 Charles Keyser – politico australiano
 Charlotte Keyser (1890-1966) – scrittore tedesco
 Emil Keyser (1846-1923) – pittore svizzero
 Erich Keyser (1893-1968) – storico tedesco
 Günther Keyser (1820-1874) – avvocato tedesco
 Ludwig Maria Keyser (1765-1840) – politico svizzero
 Michael Keyser (1947) – giornalista, fotografo e pilota automobilistico statunitense
 Frank Ray Keyser (1927-2015) – politico statunitense
 Rudolf Keyser (1803-1864) – storico norvegese